Damallsvenskan 2007 i fotboll spelades 11 april-3 november 2007, och vanns av Umeå IK.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 Lotta Schelin, Göteborgs FC 25
 Marta, Umeå IK 23
 Victoria Svensson, Djurgårdens IF 16
 Madelaine Edlund, Umeå IK 12
 Emelia Erixon, KIF Örebro 11
 Manon Melis, LdB FC 10
 Maria Aronsson, Linköpings FC 9
 Sara Lindén, Göteborgs FC 9
 Ásthildur Helgadóttir, LdB FC 8
 Hanna Ljungberg, Umeå IK 8
 Ramona Bachmann, Umeå IK 8
 Linda Forsberg, Djurgårdens IF 7
 Therese Lundin, LdB FC 7
 Ariane Hingst, Djurgårdens IF 6
 Jessica Landström, Hammarby IF 6
 Josefine Öqvist, Linköpings FC 6
 Lina Johansson, Sunnanå SK 6
 Therese Sjögran, LdB FC 6

Se även 
 Division 1 i fotboll för damer 2007

Källor 
Resultaten i Damallsvenskan 2007 på fotbollsförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2007
2007
Fotbollssäsongen 2007